Por chaminé pode estar à procura de:
 Chaminé, elemento arquitectónico.
 Chaminé vulcânica, fenómeno geológico.

Desambiguação

cs:Komín (rozcestník)
ro:Coş